John Harrysson kan syfta på

John Harrysson, en svensk seglare
John Harryson, en svensk skådespelare
John Harrison, en engelsk urmakare